Canna peut avoir plusieurs sens :

Botanique 
 Canna, nom commun donné en France à une espèce de plante ornementale, Canna indica de la famille des Cannacées (Cannaceae), à l'origine de nombreux hybrides et cultivars
 Canna, nom scientifique donné à tout un genre de plantes de la famille des Cannacées
 Canna, abréviation de Cannabis

Toponyme 
 Canna, une commune d'Italie
 Canna, une île d'Écosse
 Canna, une ville d'Australie-Occidentale

Patronyme 
 Sainte Canna, une nonne du Pays de Galles
 Agnès Canna-Ferina, une lutteuse française

Voir aussi 
 Čaňa

Homonymie de toponyme